Términos de Carrasco:

Flora y Fauna 
Una mata de encina, también llamada carrasca.
El nombre común de la planta Ilex aquifolium.
El nombre común de la planta Juniperus communis subsp. hemisphaerica
El nombre común de la planta Juniperus oxycedrus
El nombre común de la planta Pinus halepensis
El nombre común de la planta Quercus coccifera.
El nombre común de la planta Quercus ilex.
El nombre común de la planta Ruscus aculeatus.
El nombre común de la planta Pinus nigra
La especie de tucán Pteroglossus castanotis''.
El pino carrasco, una especie arbórea de la familia de las pináceas;

 Lugares Aeropuerto Internacional de Carrasco en Uruguay;Arroyo Carrasco, arroyo que separa los departamentos de Montevideo y Canelones;Barra de Carrasco, barrio de Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones, Uruguay;Carrasco, provincia boliviana;Carrasco, barrio ubicado en la zona este de Montevideo, capital de Uruguay;Carrasco Norte, barrio, ubicado al norte de Carrasco, en la zona este de Montevideo.Carrasco localidad del municipio de Sanchón de la Ribera, en la provincia de Salamanca, España;Estación Carrasco, parada de autobuses de la Ciudad de Buenos Aires;Hotel Casino Carrasco, histórico edificio en el barrio Carrasco de Montevideo;Paraíso de Carrasco, barrio de Paso Carrasco, en el departamento de Canelones, Uruguay;Parque Carrasco, barrio de Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones, Uruguay;Paso Carrasco, ciudad en el departamento de Canelones; Uruguay;Parque Nacional Carrasco, en la provincia de Cochabamba, Bolivia.San José de Carrasco, barrio de Ciudad de la Costa, en el departamento de Canelones.

 Personas Marco Carrasco, economista y docente peruano especializado en Economía Conductual y Asia-Pacífico (China).Marco Carrasco Bonilla, futbolista ecuatoriano, juega de lateral derecho y su equipo actual es Mushuc Runa Sporting Club de la Serie A de Ecuador.Omar Octavio Carrasco, soldado argentino asesinado durante el servicio militar obligatorio en Argentina en 1994 (y su posterior causa judicial).Pedro Carrasco''', boxeador español campeón de Europa y del Mundo en los años 1960 y comienzos de 1970.